Ávila – miasto w środkowej Hiszpanii
 Ávila (prowincja) – prowincja we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León w Hiszpanii.
 Ávila (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Ávila, we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León, w prowincja Ávila, w Hiszpanii.
 Ávila – nazwisko hiszpańskiego konkwistadora Pedro Ariasa de Ávila
 Teresa Cristina Sauer de Ávila Pires – współczesna herpetolog urugwajska.
 Edwin Ávila –  kolumbijski kolarz torowy i szosowy